Alessandro Boriani (n. 1971) – compositore italiano
 Davide Boriani (n. 1936) – artista italiano
 Federico Boriani (1920-2011) – pittore italiano
 Francesco Boriani (n. 1913) – ex calciatore e allenatore di calcio italiano
 Giuseppe Boriani (1868-1943) – militare e politico italiano
 Leonardo Boriani (n. 1946) – giornalista italiano